Chotovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Chotovice, Gemeinde im Okres Svitavy
 Chotovice u Nového Boru, Gemeinde im Okres Česká Lípa
 Choťovice, Gemeinde im Okres Kolín